Сборная Армении по регби () начала свои выступление в Кубке Европейских Нации относительно недавно, в сборную было приглашено немало игроков с армянскими корнями, проживающих и выступающих во Франции и в других европейских государствах. Была создана довольно опытная команда тренеров и игроков. Сборная была непобедимой со дня создания (в 2004) до 1 октября 2006 года, когда впервые проиграла команде Швейцарии со счетом 16-29 во Вьенне. Главный тренер сборной — Марк Абанозян.

До первого проигрыша, сборная принимала победное участие в 10 тестовых матчах в результате которого завоевал своё место в дивизионе 3А Кубка европейских наций.

Состав сборной

Победы сборной (2004—2006) 
 Июнь 2, 2004 : Армения 36 — 6 Норвегия (Див. 3C)
 Июнь 5, 2004 : Армения 48 — 0 Израиль (Див. 3C)
 Октябрь 20, 2004 : Армения 24 — 11 Бельгия (товарищеский матч)
 Апрель 7, 2005 : Армения 47 — 15 Израиль (Див. 3)
 Июнь 11, 2005 : Армения 31 — 12 Израиль (Див. 3)
 Октябрь 1, 2005 : Армения 39 — 12 Люксембург (Див. 3B/C Playoff)
 Ноябрь 12, 2005 : Армения 57 — 17 Болгария (Див. 3B)
 Апрель 29, 2006 : Армения 24 — 13 Венгрия (Див. 3B)
 Май 13, 2006 : Армения 42 — 6 Словения (Див. 3B)
 Июнь 4, 2006 : Армения 18 — 3 Литва (Див. 3B)

См. также 
 Регби в Армении

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации регби Армении

Армения
Р
Регби в Армении